Wendorff ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wendorff (1829–1907), deutscher Richter und Parlamentarier
 Hugo Wendorff (1864–1945), deutscher Landwirt, Gutsbesitzer und Politiker (FVP, DDP, DStP)
 Rudolf Wendorff (1915–2012), deutscher Manager
 Ursula Wendorff-Weidt (1919–2000), deutsche Malerin, Grafikerin und Illustratorin

Siehe auch:
 Wendorf (Begriffsklärung)
 Wernsdorff (Adelsgeschlecht)